Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 12 апреля 2014 года в Пршерове (Чехия) и Вентспилсе (Латвия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность продолжить борьбу в квалификационном серии за право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — восемь из Европы и четыре из Азии. Сборная Чехии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Венгрии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года

Главные судьи
  Габриэлла Ариано-Лорти
  Джерилин Гленн
  Дебби Хенгст
  Кёко Угадзин

Линейные судьи
  Лиза Хуффнер
  Тиэко Инуэ
  Габриэла Мала
  Габриэла Штястная
  Бьянка Шиппер-Поетерай
  Ванесса Стрэтон
  Йенни Висала

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2014 года

Главные судьи
  Мелисса Школа
  Катя Бандлофски
  Радка Ружичкова
  Яна Зуева

Линейные судьи
  Синтия Грейере
  Натали Мауельшаген
  Наташа Пагон
  Яна Звадова
  Ольга Стейнберг
  Йоханна Тауриайнен
  Хитоми Ирагаси

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Клара Песларова
 Защитник:  Силье Холёс
 Нападающий:  Андреа Дален

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ева-Мария Байтер-Шварцлер
  Жозефин Якобсен
  Марион Аллемоз
  Алена Поленска
  Тойни Нильсен
  Яна Будайова

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Эвия Тетина
 Защитник:  Дороттья Медгьеш
 Нападающий:  Инес Гека-Мильоне

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ю Вайвэй
  Моника Мольнар
  Инес Гека-Мильоне
  Зарина Тухтиева
  Кейлай Хамерс
  Рю Хёнми

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2014 года
Спорт в Чехии в 2014 году
Спорт в Латвии в 2014 году
Ж*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии